Bruce Wasserstein (1947-2009), un financier américain, fondateur de la banque d'affaires Wasserstein Perella.
Wendy Wasserstein, (1950-2006), une dramaturge américaine.
Leonid Wasserstein, un mathématicien russo-américain.

Mathématiques 
 Distance de Wasserstein.